Pfarr ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Pfarr (1851–1912), deutscher Hochschullehrer für Maschinenbau
 Bernd Pfarr (1958–2004), deutscher Maler und Cartoonist
 Hans Pfarr (* 1936), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker
 Heide Pfarr (* 1944), deutsche Juristin und Politikerin (SPD), Ministerin
 Karlheinz Pfarr (1927–2010), deutscher Bauingenieur und Ökonom

Siehe auch:
 Pfarrer (Begriffsklärung)
 Farr